Nazwę Pomnik Ofiar Komunizmu nosi kilka pomników:

 Pomnik Ofiar Komunizmu w Łodzi
 Pomnik Ofiar Komunizmu w Pradze